Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 19 по 22 марта 2014 года в Мехико, Мексика. Победитель турнира получил право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 4 национальные команды — по одной из Европы, Азии, Африки, Северной Америки. Сборная ЮАР пришла из второго дивизиона, сборная Болгарии участвовала в квалификации прошлого года, сборные Мексики и Гонконга дебютировали на чемпионатах мира.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 

Март 2014 года
Спорт в Мексике в 2014 году
Ж*2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике